Absorbție se poate referi la:

Fizică 
Absorbție anomală (fizica și tehnologia nucleară)
Absorbție aparentă (fizica generală)
Absorbție continuă (astronomie)
Absorbție de fisiune (fizica și tehnologia nucleară)
Absorbție dielectrică (electricitate), determinarea permitivității electrice a unui material
Absorbție fonică (acustică), absorbția de unde acustice de către un material fonoabsorbant
Absorbție fotoelectrică(fizica și tehnologia atomică)
Absorbție fotomagnetică (fizica și tehnologia atomică)
Absorbție (radiație electromagnetică) (electrodinamică), absorbția luminii sau a altor radiații electromagnetice de către un material.

Chimie 
Absorbție (chimie), absorbția particulelor de gaz sau lichid în materiale lichide sau solide.
Absorbție selectivă
Absorbție volumetrică

Biologie

Medicină și farmaceutică 
Absorbție (piele), absorbția de substanțe prin piele 
Absorbție intestinală, pătrunderea substanțelor consumate în sânge și în limfă
Absorbție (farmacologie), absorbția de medicamente în corp
Resorbție, absorbția treptată, a unui produs patologic

Tehnică și tehnologie 
Epurator (scufundare), materialul absorbant din epurator 
Mașină frigorifică, frigider cu absorbție
Aer condiționat prin absorbție

Matematică și economie 
Legea absorbției, în matematică, o identitate legând o pereche de operații binare
Absorbție (economie), cererea totală a unei economii de bunuri și servicii atât în interior, cât și în exterior.

Vezi și 

Adsorbție, fixarea moleculelor unui gaz sau al unui lichid pe suprafața unui corp solid
Digestie, absorbția de substanțe prin aparatul digestiv
Atenție, starea de a fi „absorbit" mental